Пало-Альто — художній фільм 2013 року режисера Джї Копполи.

Пало-Альто — місто, штат Каліфорнія.
 Пало-Альто — місто, штат Пенсільванія.